Die Sheikha Al Saad Kuwait Open 2005 fanden vom 7. bis 12. März 2005 in Kuwait im Emirat Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Turnier war mit 65.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 42.500 US-Dollar.

Vorjahressieger bei den Herren war Peter Nicol. Er erreichte erneut das Endspiel, in dem er auf David Palmer traf. Palmer gewann die Partie mit 11:4, 9:11, 11:3 und 11:6. Bei den Damen setzte sich Nicol David im Finale gegen Natalie Grainger mit 4:9, 9:6, 9:7 und 10:8 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2005
PSA World Tour 2004/05
WSA World Tour 2004/05